Hans le marin steht für:

 Hans le marin (Roman), Roman des französischen Autors Edouard Peisson
 Hans le marin, Originaltitel des Filmes Die Hafenbar von Marseille von François Villiers aus dem Jahr 1949